Saint-Florentin kan syfta på:
 Saint-Florentin, Indre
 Saint-Florentin, Yonne